Rzeki

 Czerwona Woda – dopływ Nysy Łużyckiej
 Czerwona Woda – Potok górski w Górach Stołowych w południowo-zachodniej Polsce
3 miejscowości w Polsce: 
 Czerwona Woda – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec 
 Czerwona Woda – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Czerwona Woda – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
inne:
 Czerwona Woda – stacja kolejowa w Czerwonej Wodzie

Zobacz też 
 Czerwona Woda pod Babilonem
 Czerwona Woda Północna